Озёрская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Озёрская волость (Гродненский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Озёрская волость (Перемышльский уезд) — в составе Калужской губернии
 Озёрская волость (Кобелякский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Озёрская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии
 Озёрская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Озёрская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Озерская волость (Московская губерния) — в составе Московской губернии
 Озерская волость (Тверская губерния) — в составе Тверской губернии